La avenida Revolución puede referirse a:

la avenida Revolución de la Ciudad de México;
la avenida Revolución de Tijuana, Baja California.

Referencias